Viborgs sten kan syfta på följande platser:

Finland 

 Viborgs sten, Raseborg, Nyland, 
 Viborgs sten, Esbo, Nyland,